Металлург — профессия людей, которые занимаются добычей и переработкой металлов.

Специализации 

 Разливщик стали
 Вальцовщик по сборке и перевалке клетей
 Вальцовщик стана холодной прокатки
 Вальцовщик стана горячей прокатки
 Оператор поста управления стана холодной прокатки
 Оператор поста управления стана горячей прокатки
 Горновой доменной печи
 Машинист шихтоподачи
 Водопроводчик доменной печи
 Резчик холодного металла
 Газовщик доменной печи
 Термист проката и труб
 Оператор машины непрерывного литья заготовок
 Вальцовщик стана холодного проката труб
 Вальцовщик стана горячего проката труб
 Сталевар установки внепечной обработки стали
 Сталевар конвертера
 Сталевар мартеновской печи
 Газовщик коксовых печей
 Агломератчик
 Сталевар электропечи
 Машинист коксовых машин
 Машинист установки сухого тушения кокса
 Дозировщик агломерационной шихты
 Резчик горячего металла
 Волочильщик
 Нагревальщик металла
 Плакировщик полимерных материалов на металл
 Оператор линии отделки рельсов
 Резчик труб и заготовок
 Плавильщик ферросплавов
 Специалист по производству кокса
 Специалист по производству агломерата
 Специалист по производству чугуна
 Специалист по кислородно-конвертерному производству стали
 Специалист по производству горячекатаного проката
 Специалист по производству холоднокатаного листа
 Шихтовщик
 Конвертерщик
 Огнеупорщик
 Торкретировщик
 Печевой на вельцпечах
 Плавильщик цветных металлов и сплавов
 Чистильщик в металлургии
 Аппаратчик-гидрометаллург производства тяжелых цветных металлов
 Анодчик
 Катодчик
 Электролизник водных растворов
 Электролизник расплавленных солей
 Прессовщик металлов и сплавов
 Специалист по гидрометаллургическому производству тяжелых цветных металлов
 Специалист по пирометаллургическому производству тяжелых цветных металлов
 Машинист разливочной машины
 Горновой десульфурации чугуна
 Грануляторщик доменного шлака
 Машинист дистрибутора
 Обработчик поверхностных пороков металла
 Вальцовщик профилегибочного агрегата
 Специалист по производству электросварных труб
 Специалист по производству холоднокатаных труб
 Специалист по производству горячекатаных труб
 Специалист по электросталеплавильному производству
 Люковой

История профессии 
Плавить металл люди начали за две тысячи лет до нашей эры. Первоначально они добывали цветные металлы, потом стали добывать черные металлы, постепенно получали сплавы.

Охрана труда 
Профессия металлурга является достаточно вредной. Сотрудникам, которые работают непосредственно в цеху идет «горячий стаж».

Интересные факты 
 День металлурга — третье воскресенье июля.

Примечания

Ссылки 

Металлургические профессии